Музей Наполеона — музей, посвящённый, полностью или в значительной степени, жизни и деятельности Наполеона I, его семье и его эпохе.

Список музеев

Франция 

 Музей в замке Мальмезон.
 Музей в замке Буа-Прео.
 Музей во дворце Фонтенбло.
 Дом-музей Бонапартов в Аяччо, Корсика.
 Музей Феша в Аяччо, Корсика.
 Музей Наполеона (Иль-д’Экс).
 Музей в замке Гробуа
 Музей в замке Ла-Поммери
 Музей и парк Нуазо
 Музей в Антибе.
 Музей в Бриенн-ле-Шато.
 Музей в Секлене.

Другие страны 
 Наполеоновский музей — Гавана, Куба.
 Наполеоновский музей (Рим) — Рим, Италия.
 Наполеоновский музей (Монако) — закрыт, коллекция продана.
 Музей в замке Арененберг, Швейцария.
 Дом Наполеона на острове Эльба.
 Дом Наполеона на острове Святой Елены.
 Музей Кайлу, Бельгия.

Кроме того 
С 1803 по 1814 год Лувр назывался музеем Наполеона. В то время туда было свезено большое количество лучших произведений искусства со всей Европы, из которых около 5 000 впоследствии пришлось вернуть назад.

См. также 
 Музей французской революции (Визий, Франция).